El término Tempus es una palabra latina cuyo significado es tiempo. Puede también hacer referencia a:

 En la notación mensural utilizada por la música medieval, la relación entre la breve y la semibreve; 
 TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for University Studies); un programa de la Unión Europea; 
 Tempus; poema de Giulio Angioni (Cuec 2008); o
 Tempus; juego de mesa diseñado en 2006 por Martin Wallace.
 Tempus; Producción musical del 2000 por el Conjunto Calenda Maia.